Багатур — слово из языков алтайской языковой семьи; почётный титул у монгольских и тюркских народов, присоединяемый к личному имени (например, Субэдэй-багатур, Есугэй-багатур). Означает «герой», «доблестный воин». Слово использовалось и как личное имя. Известно в различных формах: бахадур, багадур, батур, батыр, батор. Российский филолог А. Г. Преображенский в своем «Этимологическом словаре русского языка» утверждает, что слово «богатырь» «заимствовано из персидского bahadur» (Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. М., 1958, с. 72).

 Багатур — воин, член особого корпуса богатырей — сильнейших воинов — в кэшике, личной гвардии великих ханов Монгольского государства (1204 г.). Слово применялось также и как титул при имени:

 Личное имя:
 Багатур — каган Хазарии середины 750-х — 760-х гг. н. э.
 Бахадур, () — азербайджанское имя.
 Багатур () — чеченское имя.
 Багатур (род. 1955) — китайский политик, по национальности монгол. По состоянию на 2011 год является председателем совета автономного района Внутренняя Монголия и заместителем секретаря регионального комитета КПК.
 Фамилия
 Багатур, Екатерина Бегларовна (1870—1944) — армянский советский драматург.

Примечания

См. также 
 Богатыри, в частности: Происхождение слова «богатырь».